L'albinisme oculo-cutané comprend un ensemble de maladies génétiques de transmission autosomique récessive ayant comme point commun une anomalie de la synthèse de la mélanine atteignant soit l'œil soit la peau soit les deux et s'accompagnant ou pas de troubles associés
.

Les maladies entrant dans ce cadre sont :
 Albinisme oculo-cutané type I
 Albinisme oculo-cutané de type II
 Albinisme oculo-cutané type III
 Albinisme oculo-cutané type IV
 Syndrome de Hermansky-Pudlak

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Albinisme
 Albinisme oculaire lié à l'X

Liens externes 
  Fiche d'information sur l'Albinisme oculo-cutané sur Orphanet

Maladie génétique
Maladie en dermatologie
Maladie du segment antérieur